

Кузькино — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Кузькино — село, Матвієвський район, Оренбурзька область